L'Ostrobotnie désigne une région de l'ouest de la Finlande, le long de la côte du Golfe de Botnie.
Selon les époques et les contextes, on entend par Ostrobotnie:
L'Ostrobotnie, une province historique de  Suède-Finlande, scindée en deux en 1775.
Une des régions contemporaines issues de la réforme de 1997 : l'Ostrobotnie, l'Ostrobotnie du Sud, l'Ostrobotnie-Centrale et l'Ostrobotnie du Nord.